Фрэнк Пирсон (, 12 мая 1925 — 22 июля 2012) — американский кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Пирсон служил в армии во время Второй мировой войны, затем окончил Гарвард. Он работал в качестве корреспондента в журналах Time и Life, прежде чем продать свой первый сценарий для телевидения. С 1958 года он работал в Голливуде, сначала как редактор сценария, а потом как сценарист для телесериалов (Naked City, Route 66). Он был соавтором сценариев нескольких известных фильмов, в том числе «Кэт Баллу» и «Хладнокровный Люк», которые оба были номинированы на Оскар. Сценарий к фильму Собачий полдень принёс ему статуэтку Оскар в 1976 году.

Пирсон снял несколько известных фильмов для телевидения, в том числе «Грязные картинки» и «Заговор».

Пирсон был президентом Гильдии сценаристов Америки, Западное отделение (WGAW) в 1981—1983 годы и снова в 1993—1995 годы, а также президентом Академии кинематографических искусств и наук в 2001—2005 годах.

Пирсон был три раза женат, имел двух детей. Он умер 22 июля 2012 года в своем доме в Лос-Анджелесе в результате непродолжительной болезни.

Награды и номинации 
 Премия «Оскар» за лучший оригинальный сценарий к фильму «Собачий полдень» (1976).
 Премия Austin Film Festival за особые заслуги сценариста (2003).
 Приз Канбара (за выдающиеся сценарии) Международного кинофестиваля в Сан-Франциско (2011).
 Номинация на Оскар за лучший адаптированный сценарий к фильму «Кэт Баллу» (1966).
 Номинация на Оскар за лучший адаптированный сценарий к фильму «Хладнокровный Люк» (1968).
 Номинация на Золотой глобус за лучший сценарий к «Собачий полдень» (1976).

Избранная фильмография

Режиссёр 
 Зеркальная война (1969)
 Звезда родилась (1976)
 Король цыган (1978)
 Гражданин Кон (1992)
 Трумен (1995)
 Грязные картинки (2000)
 Заговор (2001)
 Солдатская девушка (2003)

Сценарист 
 Магнитные ленты Андерсона (1972)
 Собачий полдень (1975)
 Звезда родилась (1976)
 Король цыган (1978)
 Страна (1989)
 Презумпция невиновности (1990)
 Хорошая жена (2010)
 Безумцы (2012)

Примечания 

Кинорежиссёры США
Лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Лауреаты премии Гильдии режиссёров США